SS Cornubia – nave
Antico nome latino della Cornovaglia
Nome dato dai geologi ad un'isola del Mesozoico, che a seguito della deriva dei continenti e dell'orogenesi divenne parte della Cornovaglia, o un'area ad essa circostante
Cornubia – sobborgo meridionale di Brisbane, Queensland, Australia
Cornubia – tipo di acaro